Zoran Pavlovič (Tuzla, 27 de junho de 1976) é um futebolista profissional esloveno, que atua como meio-campista.

Carreira 
Zoran Pavlovič se profissionalizou no Rudar Velenje.

Seleção 
Zoran Pavlovič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Tuzla
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol